Élie Halévy ist der Name folgender Personen:

* Élie Halévy (Dichter) (1760–1826), französischer Dichter und Autor
 Élie Halévy (Philosoph) (1870–1937), französischer Philosoph und Historiker